Ludwig Otte ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Otte (Architekt) (1858–??), deutscher Architekt und Baubeamter 
 Ludwig Otte (Musiker), deutscher Flötist